Hansjörg Kofink
 Sigrun Kofink